ИСС:
 Изменённое состояние сознания — психическое состояние, которое значительно отличается от нормального состояния бодрствования.
 «Информационные спутниковые системы» — российское предприятие космического приборостроения.

Исс:
 Исс () — древний город в Малой Азии.

ISS:
 International Space Station — международный многоцелевой космический исследовательский комплекс, пилотируемая орбитальная станция.
 Internet Security Systems — американская компания, поставщик программного обеспечения безопасности (в 2006 году приобретена компанией IBM).
 ISS A/S — международная компания по обслуживанию зданий, основанная в Дании.